Juan Bosch (1909-2001), écrivain et président de la République dominicaine
 Juan Bosch Palau (1926-2015), réalisateur et scénariste espagnol